Das Dreamland Egypt Classic 1999 war ein Damen-Tennisturnier in Kairo. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1999 und fand vom . Mai bis . Juni 1999 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1999
Tennisturnier in Kairo